Trofeo Hinaco-Monzón 2010 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых кортах с покрытием типа хард.

Соревнование является первым в году крупным женским турниром проводящемся на открытом воздухе. Турнир носит имя прославленной испанской теннисистки Кончиты Мартинес.

Соревнования игрались в испанском городе Монсон (уроженкой которого является Кончита), с 28 марта по 4 апреля 2010 года.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Александра Дулгеру (№ 49 в мире на тот момент).

Ход турнира

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Турнир Кончиты Мартинес

 Цикл женских турниров ITF 2010

 Портал: Теннис

Испания
Теннис
Март 2010 года
Апрель 2010 года
2010
Монсон